Weidgraben ist ein Gewässername:

 Weidgraben (Högerbach), Oberlauf des Högerbachs, linker Zufluss vom Stadelsberg zur Unrechttraisen (zur Traisen) nahe Furthof, Gemeinde Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Weidgraben (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Fallbach) bei Eckartshausen, Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Weidgraben (Landgraben), rechter Zufluss des Landgrabens (als Dedelgraben zum Glöttgraben, zur Donau) bei Binswangen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Weidgraben (Pfanngraben), rechter Zufluss des Pfanngrabens (zur Roten Valepp, zur Valepp) zwischen Patzinger und Waitzinger Alm, Gemeinde Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Weidgraben (Weingartener Entlastungskanal), linker Entwässerungsgraben zum Weingartener Entlastungskanal bei Weingarten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Weidgraben (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Bäldeschwaige, Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Weidbach
 Weidengraben